Maschinenebene steht für:
 Maschinenebene bezüglich eines Computers, siehe Plattform (Computer)#Hardwareplattform
 Maschinenebene bezüglich eines Produktionssystems, siehe Werkstattsteuerung